Татікава (Кумамото)
Татікава (Токіо)
Татікава (Тотторі)
Татікава (Фукусіма)